Surnom de  
 Bob Grant (1929-), une personnalité new yorkaise de la radio.
 Bob Grant (1932-2003), acteur de télévision britannique.
 Bob Grant ancien joueur de rugby à XIII pour le South Sydney Rabbitohs.